Hechenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hechenberger (1902–1923), deutscher Schlosser und Teilnehmer am Hitlerputsch
 Heinz Hechenberger (* 1963), österreichischer Radrennfahrer
 Josef Hechenberger (* 1974), österreichischer Landwirtschaftskammerfunktionär und Politiker (ÖVP)
 Martin Hechenberger (1836–1919), deutscher Orgelbauer
 Max Hechenberger (1870–?), deutscher Orgelbauer
 Reinhard Hechenberger (* 1972), österreichischer Badmintonspieler